Стшельце-Опольске:

 Стшельце-Опольске — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Стшелецкий повят.
 Стшельце-Опольске — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Стшелецкий повят, Опольское воеводство.